

Astronomia 
 B1 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica e biologia 
 Fumonisine B1 – una micotossina
 Vitamina B1 – tiamina, sostanza appartenente al gruppo delle vitamine B
 Linfociti B-1 – sottoclasse di Linfociti B

Informatica 
 B1 – formato di compressione dati

Sport 
 Serie B1 – divisione del campionato di alcuni sport
 B1 – ciechi totali, grado di disabilità della classificazione dell'International Paralympic Committee (IPC)

Trasporti 
 Linea B1, diramazione della Linea B della Metropolitana di Roma
 B 1, strada federale tedesca

Veicoli 
 Rockwell B-1 Lancer – bombardiere strategico supersonico statunitense
 Marussia B1 – Auto sportiva russa
 Classe I-15 – o Type B1, sommergibile portaerei giapponese, della seconda guerra mondiale
 Char B1 – carro armato pesante francese della seconda guerra mondiale

Altro 
 B1 – formato standard ISO 216 per la carta
 B1 – livello di competenza linguistica secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
 B1 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili